

Кайинди — річка, притока Тургаю
 Кайинди — село, Аркалицька міська адміністрація, Костанайська область
 Кайинди — село, Зерендинський район, Акмолинська область
 Кайинди — аул, Казталовський район, Західноказахстанська область
 Кайинди — село, Катон-Карагайський район, Східноказахстанська область
 Кайинди — село, Курчумський район, Східноказахстанська область
 Кайинди — село, Мугалжарський район, Актюбинська область
 Кайинди — село, Самарський район, Східноказахстанська область
 Кайинди — село, район Турара Рискулова, Жамбильська область
 Кайинди — село, Урджарський район, Абайська область

Див. також 
 Каїнди
 Мамай-Кайинди
 Шолак-Кайинди